Сиара:

 Сиара — ирландское имя
 Сиара — американская певица
 Ciara — никнейм датского киберспортсмена Рене Крага
 LÉ Ciara (P42) — корабль ВМС Ирландии